Lombriz intestinal puede referirse a los siguientes animales del filo de los nematodos:

 Los del género Enterobius, conocidos vulgarmente como oxiuros.
 En particular, la especie Enterobius vermicularis (lombriz intestinal humana).
 La especie Ascaris lumbricoides (lombriz intestinal humana).